Pulsar steht für:
 Pulsar, schnell rotierender Neutronenstern
 Pulsar (Band), französische Band
 Pulsar (Walibi Belgium), Achterbahn in Belgien
 Pulsar (Automarke ab 1978), britische Automarke 1978–1982
 Pulsar (Automarke ab 1984), britische Automarke 1984–1987
 Pulsar (Uhr) ist eine Marke der Seiko Watch Corporation
 Apache Pulsar, Software der Apache Software Foundation
 Nissan Pulsar (Begriffsklärung), verschiedene Automodelle von Nissan